Wilcza peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Wilcza, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Wilcza, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wilcza, un village de la voïvodie de Silésie.